Лысогорская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лысогорская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Лысогорская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Лысогорская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии